Eberbächle ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:

Gewässer:
 Eberbächle (Brettenbach), linker Zufluss des Brettenbachs (zur Elz) bei Am Schloßberg, Gemeinde Sexau, Landkreis Emmendingen
 Eberbächle (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs oder Dorfbachs in Au, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Ort:
 Eberbächle (Sexau), Einzelhof der Gemeinde Sexau, Landkreis Emmendingen

Siehe auch:
 Eberbach